Phillip Di Giuseppe ou Phil Di Giuseppe (né le  à Maple, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie 

En 2011, il commence sa carrière universitaire avec les Wolverines du Michigan dans la NCAA. Il a été repêché à la  position du repêchage d'entrée dans la LNH 2012 par les Hurricanes de la Caroline. En 2013, il commence sa carrière professionnelle avec les Checkers de Charlotte dans la Ligue américaine de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2009-2010|| Knights de Villanova|| LHJO|| 56|| 16|| 31|| 47|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011|| Knights de Villanova|| LHJO|| 49|| 24|| 39|| 63|| 25|| 10|| 6|| 10|| 16|| 6
|-
|2011-2012|| Wolverines du Michigan|| NCAA|| 40|| 11|| 15|| 26|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Wolverines du Michigan|| NCAA|| 40|| 9|| 19|| 28|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| Wolverines du Michigan|| NCAA|| 35|| 13|| 11|| 24|| 29|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| Checkers de Charlotte|| LAH|| 3|| 0|| 1|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| Checkers de Charlotte|| LAH|| 76|| 11|| 19|| 30|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Checkers de Charlotte || LAH || 25 || 8 || 10 || 18 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 41 || 7 || 10 || 17 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 36 || 1 || 6 || 7 || 15 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Checkers de Charlotte || LAH || 40 || 12 || 16 || 28 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Checkers de Charlotte || LAH || 14 ||4 ||	8 ||12 ||8|| - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 49||5||8||13||17 ||- || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Hurricanes de la Caroline || LNH || 21|| 1|| 3|| 4|| 8|| -|| -|| -||-|| -
|-
| 2018-2019 || Checkers de Charlotte || LAH || 2 ||0 ||0 ||0 || 19|| - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Predators de Nashville || LNH || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -||-|| -
|-
| 2018-2019 || Admirals de Milwaukee || LAH || 24 ||5 ||7 ||12 || 6|| 5 || 2 || 0 || 2 || 4
|-
| 2019-2020 ||  Rangers de New York || LNH || 20 || 1|| 3|| 4|| 2|| 3|| 0|| 0||0 || 0
|-
| 2019-2020 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 43 ||14 ||12 ||26 || 39|| - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Rangers de New York || LNH || 31 || 1 || 7 || 8 || 13 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Canucks d'Abbotsford || LAH ||42 ||12 ||24 ||36 ||37 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0

| 201 || 16 || 37 || 53 || 73 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0

Références 

Naissance en octobre 1993
Naissance en Ontario
Choix de repêchage des Hurricanes de la Caroline
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Wolverines du Michigan
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Rangers de New York
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Canucks d'Abbotsford